Појам Марија Ана од Баварске може да се односи на:

 Марија Ана од Баварске (1551—1608), која се удала засвог стрица Карла II, надвојводу Аустрије
 Марија Ана од Баварске (1574—1616), која се удала за Фердинанда II, цара Светог римског царства
 Марија Ана од Баварске (1660—1690), која се удала за Луја, дофена Француске
 Марија Ана од Баварске (1661—1711), 
 Марија Ана од Баварске (1805—1877), која се удала за краља Фридриха Августа II од Саксоније